Пасифик може да се отнася за:
 Тихи океан
 Пасифик (град) - град във Вашингтон, САЩ
 Пасифик (окръг) – окръг във Вашингтон, САЩ
 Пасифик (кораб) - параходен кораб с дървен корпус и гребни колела. Потъва на 23 януари 1856 г.

Култура 
 Пасифик (минисериал) – минисериал за действията на САЩ в Тихия океан през Втората световна война